Ромасько:

 Ромасько, Евгений Владимирович (род. 1982) — российский хоккейный судья.
 Ромасько, Ольга Владимировна (род. 1968) — российская биатлонистка.